Зернистість (мінералогія) – крупність зерен мінералів, які утворюють породи.
 Зернистість (фотографія) - неоднорідність почорніння фотографічного матеріалу.